Башня Пикк-Ялг
 Улица Пикк-Ялг